Schiener ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Schiener (* 1974), österreichischer Fußballspieler
 Anna Schiener (1955–2014), deutsche Historikerin
 Karl Schiener (1893–1963), deutscher Druckgrafiker

Siehe auch:
 Schiner